FINA Water Polo World League 2002 (mannen)
 FINA Water Polo World League 2002 (vrouwen)